Rimasuchus es un género extinto de cocodrilo que vivió durante el Neógeno en África y el Medio Oriente. Su nombre deriva de las palabras latinas rima, que significa "grieta" (en referencia al Gran Valle del Rift donde fue descubierto) y suchus, que significa "cocodrilo". Rimasuchus es un miembro de la subfamilia Crocodylinae, la cual cosntituye la mayor parte de los cocodrilos actuales. La especie tipo y única especie conocida es Rimasuchus lloydi, la cual vivió junto a otros tipos de cocodrilos como el cocodrilo del Nilo. Depredaba grandes mamíferos, incluyendo humanos primitivos.

Descripción 
Rimasuchus crecía hasta 7 metros o más de longitud. A diferencia de muchos cocodrilos actuales, era brevirrostrino, es decir de hocico corto. Rimasuchus tenía un premaxilar corto y ancho característico, así como una profunda sínfisis mandibular conectando ambos lados de la mandíbula superior. El premxilar no se proyectaba tan hacia atrás en la superficie superior del cráneo como en otros cocodrilos y era notablemente más ancho que largo sobre el paladar (a diferencia del de Crocodylus niloticus y Crocodylus cataphractus). Las narinas se posicionaban cerca de la punta del hocico. Como otros cocodrilos, Rimasuchus tenía un surco oclusal o ranura entre el premaxilar y el maxilar en el que se alojaba el cuarto diente mandibular. Sin embargo, en Rimasuchus el surco es notablemente más corto anteroposteriormente que el de C. niloticus. La región preorbital es aplanada y no poseía un promontorio nasal, es decir un área nasal elevada como en C. niloticus.

Los dientes de Rimasuchus son robustos y romos, a diferencia de los de otros cocodrilos. Estos se tornan más bulbosos hacia la parte posterior de las mandíbulas. Las coronas de los dientes son raramente afiladas, aunque el filo de la corona tiende a perderse con el tamaño en los crocodilianos. Los dientes son bicarinado, los que significa que poseía bordes en el frente y la parte posterior. 

Los restos de Rimasuchus muestran variaciones en el tamaño y las proporciones, y es probable que estos representen diferentes fases ontogénicas (de crecimiento). Ha habido sin embargo muy poco estudio sobre la variación ontogénica en Rimasuchus y los cocodrilos actuales. Hay muchas similitudes entre especímenes de R. lloydi y C. niloticus, y es probable que algunos especímenes de Rimasuchus representen en realidad a ejemplares muy grandes de C. niloticus.

Taxonomía 
Rimasuchus lloydi fue descrito originalmente en 1918 y se situó en el género Crocodylus bajo el nombre C. lloydi. Más tarde los análisis cladísticos sugirieron que no pertenecía a Crocodylus, con lo que se le dio un nuevo género en 2003. Entre los crocodilinos, Rimasuchus está muy cercanamente relacionado con el actual cocodrilo enano Osteolaemus y se sitúa en el grupo Osteolaeminae.

Filogenia 
Cladograma según Brochu C. A., Njau J., Blumenschine R. J., Densmore L. D. (2010).

Distribución y hábitat 

Común en la mayor parte del África Oriental, los fósiles de Rimasuchus se han hallado en cercana asociación con los fósiles del cocodrilo del Nilo. Sus fósiles se han hallado en Kenia, Egipto (incluyendo el Sinaí), Libia, Chad, Etiopía, Uganda, Sudán, Tanzania y Túnez. A partir de África su rango se estrechaba hacia el este en Arabia Saudí. Aunque los ejemplares más tempranos han sido recuperados del norte de África, es aún incierto como evolucionó y se extendió esta especie.

Siendo un gran depredador semiterrestre, Rimasuchus probablemente competía directamente con los cocodrilos del Nilo, para ser más tarde superado por estos a medida que su hábitat compartido se volvía más árido. 

Los fósiles de Rimasuchus, junto a los de Euthecodon brumpti, son los fósiles más comunes de cocodrilos en la cuenca del Lago Turkana y en la grieta de Koobi fora en el noreste de Kenia, donde ambos cocodrilos probablemente vivían en el lago y los ríos de los alrededores. Sus huesos han sido hallados in situ con otros vertebrados incluyendo a varias especies de peces y aves, mamíferos tales como cerdos, elefantes, jirafas, bóvidos, rinocerontes, primates e incluso homínidos como Australopithecus afarensis. Aparte de Euthecodon, se han encontrado otros depredadores como el cocodrilo hociquifino y el del Nilo, el gavialoideo extinto Eogavialis andrewsi, los félidos dientes de sable Dinofelis aronoki y Metailurus, perros oso, hienas, y miembros primitivos del género Canis.

Las rocas de Turkana que contienen los fósiles de Rimasuchus son usualmente areniscas o lodolitas poco litificadas que fueron depositadas en lagos y ríos. Ests depósitos provienen de la Formación Nawata y la Formación Nachukui de edad del Tortoniense y del Plioceno, respectivamente. Los fósiles de estas rocas usualmente datan de 1.88 ± 0.02 to 7.44 ± 0.05 millones de años.

Depredación en humanos primitivos 
Se sabe que los cocodrilos eran depredadores de los primeros humanos. Restos de Rimasuchus, cocodrilos del Nilo y del extinto Crocodylus anthropophagus han sido recuperados de sitios en cercana asociación con huesos de humanos primitivos. En la Garganta de Olduvai de Tanzania, se ha documentado la depredación a través de marcas de dientes de cocodrilo en los huesos de varios especímenes de homínidos, entre ellos OH 7, OH 8 y OH 35, todos los cuales pertenecen a la especie Homo habilis. El daño óseo en los restos de H. habilis incluye marcas de mordida biseccionadas y perforaciones, las cuales son propias de la depredación por cocodrilos. Los huesos dañados de homininos han sido encontrados en los que se consideran "sitios de residencia" de homininos que también incluyen artefactos de piedra y huesos descuartizados. Adicionalmente, las acumulaciones de huesos en los lechos I y II en la garganta han sido atribuidos específicamente a Rimasuchus. Una zanja que contenía huesos de bovinos primitivos, caballos, el espécimen OH 7 y varias herramientas de piedra también tenía dientes de Rimasuchus.

Véase también 
 Crocodylidae
 Euthecodon
 Voay

Referencias

Enlaces externos 
 Koobie Fora Research Project
 Rimasuchus en Paleobiology Database

Crocodylidae
Crocodilomorfos del Pleistoceno
Crocodilomorfos extintos de África